

Patronymes (Брайнин, à l'origine russe-juif) 
Boris Brainin (Sepp Österreicher, 1905–1996), poète et traducteur autrichien
David Brainin (1905–1942), peintre et danseur français, a péri à Auschwitz
 Danny Brainin (?–) artiste de cinéma (Xtro, Yentl, La Rue)
 Elisabeth Brainin (1949), psychanalyste autrichien et auteur scientifique
 Fritz (Frederick) Brainin (1913–1992), poète autrichien-américain 
 Grégoire Brainin (Moineau, 1933-2016), poète et philosophe français et créateur du Festival du cinéma russe à Honfleur.
 Harald Brainin (1923–2006), poète et auteur autrichien 
 Jerome (Jerry) Brainin (1916–2000), compositeur américain de jazz, l'auteur de la chanson  (pour le film homonyme, 1948), qui est devenu un Standard de jazz
 Norbert Brainin (1923–2005), violoniste autrichien-britannique, le fondateur du Quatuor Amadeus
 Peter Brainin (1959–), saxophoniste américain et compositeur de jazz
 Reuben Brainin (1862–1939), écrivain hébraïque-yidiche
 Teodor Brainin (1905–?), artiste de cinéma russe (le film le plus connu: , 1926) 
 Valeri Brainin (1948), poète et musicologue russe-allemand

Sources 

Homonymie de patronyme
Culture juive